Hoyêdo de Gouvêa Lins (Florianópolis,  — Florianópolis, ) foi um advogado, contista, cronista e poeta brasileiro.

Carreira
Era titular da cadeira 11 da Academia Catarinense de Letras, empossado em 5 de maio de 1994.

Algumas publicações
Contos:
Ritinha. Florianópolis : Editora da UFSC, 1986
A Lenda de Cajurê. Florianópolis : Lunardelli, 1991
Ventos Ilhéus. Florianópolis : Lunardelli, 1992
Histórias que a Bíblia não Contou. Florianópolis : Lunardelli, 1995
Histórias para o Entardecer, Florianópolis : Coleção ACL, vol. II, 1996
Histórias do Desconhecido. Garapuvu, 1998
Histórias Românticas. Garapuvu, 1998 (1ª ed.), 1999 (2ª ed.)
Histórias à Luz do Abajur. Garapuvu, 1999
Histórias para as Horas Tardias. Garapuvu, 2001
Contos em Família (co-autoria). Garapuvu, 2004
Histórias Avulsas. Garapuvu, 2005
Histórias Perdidas no Tempo. Nova Letra, 2007

Crônicas:
Janela do Tempo. Florianópolis : Lunardelli, 1993
Companheiras do Tempo. Papa-Livro, 2000

Poesia:
Tempo de Amor Maior. Garapuvu, 1997
Vigília Poética. Garapuvu, 2006

Ligações externas
Biografia e discursos de recepção e posse no sítio da Academia Catarinense de Letras
Nota de falecimento

Membros da Academia Catarinense de Letras
Naturais de Florianópolis